Vöpel oder Voepel ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Vöpel (* 1971), deutscher Politiker
 Heinrich Voepel, deutscher Flugzeugbauer
 Henning Vöpel (* 1972), deutscher Ökonom